Това е списъкът с епизоди на „Ед, Едд и Едди“, срещан и като „Ед, Ед и Еди“ с оригиналните дати на излъчване в България.

Сезон 1 (1999)

Сезон 2 (1999–2000)

Сезон 3 (2001–2002)

Сезон 4 (2002–2004)

Сезон 5 (2005–2007)

Сезон 6 (2008)

Специални епизоди (2004-2005)

Телевизионен филм (2009) 

Ед, Едд и Едди